Dent Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Dent Township du comté de Lawrence en Arkansas.
 Dent Township du comté de Woodruff en Arkansas.
 Dent Township du comté d'Iron au Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships